Hansel y Gretel puede referirse a:

 «Hansel y Gretel», cuento alemán.

Hansel y Gretel, ópera con música de Engelbert Humperdinck.
Hansel y Gretel, película de 2007.
Hansel y Gretel: cazadores de brujas, película de 2013.